2-й международный Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 20 августа 1934 года. Это был первый фестиваль, на котором за лучший иностранный фильм и лучший итальянский фильм вручался Кубок Муссолини.

Фильмы основной конкурсной программы 
 Амок, фильм Фёдора Оцепа
 Экстаз, фильм Густава Махаты
 Это случилось однажды ночью, фильм Фрэнка Капры
 Женщина для всех, фильм Макса Офюльса
 Большая игра, фильм Жака Фейдера
 Маленькие женщины, фильм Джорджа Кьюкора
 Человек с островов Аран, фильм Роберта Флаэрти
 Королева Кристина, фильм Рубена Мамуляна
 Частная жизнь Дон Жуана, фильм Александра Корда
 , фильм Гуидо Бриньоне
 Вива, Вилья!, фильм Джека Конуэя

Награды 
 Кубок Муссолини за лучший иностранный фильм: Человек с островов Аран, фильм Роберта Флаэрти
 Кубок Муссолини за лучший Итальянский фильм: «Тереза Конфалоньери», фильм Гуидо Бриньоне (о судьбе супруги итальянского патриота XIX века Федерико Конфалоньери )
 Золотая медаль: Стадион, фильм Карло Кампогаллиани
 Лучший актёр: Уоллес Бири, фильм Вива, Вилья!
 Лучшая актриса: Кэтрин Хепбёрн, фильм Маленькие женщины
 Лучшая анимация: Уолт Дисней, Забавные зайчишки
 Специальная рекомендация:
 Смерть берёт отпуск, фильм Митчела Лейзена
 Человек-невидимка, фильм Джеймса Уэлла
 Мир движется вперёд, фильм Джона Форда
 Вива, Вилья!, фильм Джека Конуэя
 Лучший короткометражный фильм: Хотите ли вы найти убийцу?, фильм Марсель Де Хубш
 Лучшая кинематография: Мёртвая вода, фильм Герард Раттен
 Специальный приз: Вторая Б, фильм Гоффредо Алессандрини
 Почётные дипломы:
 Маленький флирт, фильм Густава Муландера
 Leblebici horhor aga, фильм Эртугрула Мухсин-Бея
 Япония, Япония, фильм Кацудо Шашин
 Узник сбежал, фильм Бенито Перохо
 Зита, фильм Дебаки Бозе

Примечания

Ссылки 
 На сайте Kinopoisk.ru

Август 1934 года
1934 год в Италии
Кинофестивали 1934 года